Smíšená čtyřhra ve Wimbledonu 2019 probíhala v první polovině července 2019. Do londýnského tenisového grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo čtyřicet osm párů. Obhájcem titulu byl rakousko-americký pár Alexander Peya a Nicole Melicharová, jehož členové nestartovali společně. Peya do turnaje nezasáhl pro zranění. Spoluhráčem Melicharové se stal Brazilec Bruno Soares, s nímž dohrála ve čtvrtfinále na raketách Middelkoopa s Jangovou.

Vítězem se stal osmý nasazený, tchajwansko-chorvatský pár Latisha Chan a Ivan Dodig, který ve finále zdolal švédsko-lotyšskou dvojici Robert Lindstedt a Jeļena Ostapenková po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. Chanová s Dodigem získali třetí grandslamovou trofej ze smíšené čtyřhry. Po výhře na French Open 2019 si připsali tzv. Channel Slam, trofeje z grandslamů na obou stranách Lamanšského kanálu v jedné sezóně. Chanová odehrála ve Wimbledonu první finále, Dodig skončil jako poražený finalista již v mužské čtyřhře Wimbledonu 2013. Oba si rozdělili také částku 116 tisíc liber, finalisté pak poloviční odměnu.

Nasazené páry 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Bruno Soares /  Nicole Melicharová (čtvrtfinále)
  Jean-Julien Rojer /  Demi Schuursová (2. kolo)
  Mate Pavić /  Gabriela Dabrowská (3. kolo)
  John Peers /  Čang Šuaj (3. kolo)
  Wesley Koolhof /  Květa Peschkeová (semifinále)
  Nikola Mektić /  Alicja Rosolská (3. kolo)
  Máximo González /  Sü I-fan (odstoupili)
  Ivan Dodig /  Latisha Chan (vítězové)
  Neal Skupski /  Čan Chao-čching (2. kolo)
  Michael Venus /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
  Édouard Roger-Vasselin /  Andreja Klepačová (3. kolo)
  Franko Škugor /  Ioana Raluca Olaruová (čtvrtfinále)
  Rohan Bopanna /  Aryna Sabalenková (2. kolo)
  Fabrice Martin /  Raquel Atawová (2. kolo)
  Roman Jebavý /  Lucie Hradecká (odstoupili)
  Divij Šaran /  Tuan Jing-jing (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2019